Skakavac (Bosanski Petrovac), een plaats in de gemeente Bosanski Petrovac, Bosnië-Herzegovina
 Skakavac (Karlovac), een plaats in de Kroatische gemeente Karlovac
 Skakavac (Berane), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Berane